Streng geheim ist:

 die höchste Einstufung einer Verschlusssache

Streng geheim ist der Titel folgender Werke:

 For Eyes Only (Streng geheim), Originaltitel von For Eyes Only, deutscher Film von János Veiczi (1963)
 Ipcress – streng geheim, britischer Film von Sidney J. Furie (1965)
 Streng geheim (1975), deutscher Fernsehfilm von Thomas Engel 
 James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim, britisch-französischer Film von Lewis Gilbert (1979)
 Achtung: Streng geheim!, australische Fernsehserie
 ZM Streng geheim, Kinderbuchreihe von Marliese Arold

Siehe auch:
 Tatort: Streng geheimer Auftrag, deutscher Fernsehfilm von Markus Fischer (1998)
 Top Secret